Příjmení Hinton nosí více významných osobností:

 Alfred Horsley Hinton (1863–1908) – anglický piktorialistický fotograf
 Howard Everest Hinton (1912–1977) – britský entomolog
 Charles Howard Hinton (1853–1907) – excentrický britský matematik a spisovatel sci-fi
 Jerrika Hinton (* 1981) – americká herečka